

Geografia

Francja 
 Villars – gmina w regionie Akwitania
 Villars – gmina w Regionie Centralnym
 Villars – gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Villars – gmina w regionie Rodan-Alpy
 Villars-Colmars – gmina
 Villars-en-Pons – gmina
 Villars-et-Villenotte – gmina
 Villars-Fontaine – gmina
 Villars-le-Pautel – gmina
 Villars-le-Sec – gmina
 Villars-les-Bois – gmina
 Villars-les-Dombes – gmina
 Villars-lès-Blamont – gmina
 Villars-Saint-Georges – gmina
 Villars-Santenoge – gmina
 Villars-sous-Dampjoux – gmina
 Villars-sous-Écot – gmina
 Villars-sur-Var – gmina

Szwajcaria 
 Villars-les-Moines – francuska nazwa gminy Münchenwiler
 Villars-sur-Glâne – miasto w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Villars-sur-Ollon – gmina w kantonie Vaud

Osoby 
 Claude de Villars – francuski dyplomata
 Dominique Villars – francuski lekarz

Inne 
 Villars – jaskinia  
 Villars HC – szwajcarski klub hokejowy

Zobacz też 
 Bougy-Villars
 La Chapelle-Villars
 Le Villars
 Magnac-Lavalette-Villars